The Fire – gruppo musicale italiano
The Fire – album degli Heatwave del 1988
The Fire – album dei Senses Fail del 2010
The Fire – album di Matt Cardle del 2012

Pagine correlate 
Fire